Kanina kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Kanina (vattendrag i Bulgarien), Blagoevgrad,

Indien 

 Kanīna Khās, ort, Haryana, Mahendragarh,

Tjeckien

 Kanina, Mělník – en ort

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar